Натуральне число 1303
 1303 рік до нашої ери
 1303 рік нашої ери